Gariep bezeichnet
 einen südafrikanischen Namen für den Fluss Oranje (Fluss) im südlichen Afrika
 Gariep (Gemeinde), eine ehemalige südafrikanische Gemeinde 

Siehe auch:
 Xhariep
 Gariep Dam
 Gariep-Gürtel
 Gariepy